Лесные сони () — род грызунов семейства соневые, включает 3 вида, распространённые на большей части территории Евразии. Они обитают в лесах и густых зарослях. Длина головы и туловища в общей сложности составляет 8-13 см, а хвоста — 6-11 см. Масса тела этих зверьков составляет 18-36 г.

Образ жизни 
Ведут ночной образ жизни. Днём лесные сони спят в дуплах или норах, а ночью они находятся на низких ветвях деревьев и кустарниках. На деревьях они чувствуют себя как дома.

Питание 
Питаются семенами, желудями, почками деревьев, беспозвоночными, птичьими яйцами и птенцами.

Размножение 
Период размножения лесных сонь приходится на март-декабрь в южных областях ареала и май-август в северных. Беременность длится 21-30 дней, и на свет рождается от 2 до 5 детёнышей за один раз.

Виды 
  — обитает в карстовых ландшафтах Центрального и Западного Тавра.
  — обитает в горах на востоке Пакистанского Белуджистана.
  — наиболее широко распространённый вид рода. Встречается на территории России.

См. также

Литература 
 Россолимо О. Л., Потапова Е. Г., Павлинов И. Я., Крускоп С.В, Волцит О. В. Сони (Myoxidae) мировой фауны. — : Из-во Московского ун-та, 2001. — 229 с.
 Duff, A. and A. Lawson. 2004. Mammals of the World A Checklist. New Haven, Yale University Press.
 Nowak, R. M. 1999. Walker’s Mammals of the World, Vol. 2. Johns Hopkins University Press, 
 

Соневые